L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du  au  à Acapulco, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Lesia Tsurenko remporte l'épreuve en simple, Tatjana Maria et Heather Watson celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Mona Barthel, de la Belge Kirsten Flipkens et de l'Estonienne Kaia Kanepi. Elles sont respectivement remplacées par Lara Arruabarrena, Madison Brengle et Stefanie Vögele.

Pendant le tournoi 
Âgée de 20 ans, la Mexicaine Renata Zarazúa () fête sa première victoire sur le circuit WTA en battant au  Kristýna Plíšková ().

Lauréates 
La tenante du titre Lesia Tsurenko remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Stefanie Vögele.

En double, Tatjana Maria et Heather Watson remportent leur  ensemble en battant en finale Kaitlyn Christian et Sabrina Santamaria. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique (ATP 2018)
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Mexique
Sport au Mexique en 2018
Tennis en février 2018
Tennis en mars 2018